Прель:

 Прель () — название нескольких коммун во Франции:
 Прель — в департаменте Валь-д’Уаз;
 Прель — в департаменте Изер;
 Прель — в департаменте Кальвадос.

 Прель () — бывшая коммуна в округе Бернская Юра, кантон Берн, Швейцария.
 Прель, Мишлин (настоящее имя Мишли́н Ни́коль Жю́лия Эмилье́нн Шасса́нь; род. 1922) — французская актриса и певица.